El término casuarios puede hacer referencia a:

 El género de aves Casuarius.
 Los casuarios, una tribu germánica mencionada por Tácito.